Taija Rae (nascida com o nome de Tianna Reilly, em 29 de janeiro de 1962 na Filadélfia, Pensilvânia, EUA) é uma ex-modelo erótica e ex-atriz pornográfica.

Biografia 
Rae saiu da Filadélfia (Pensilvânia), e entrou na indústria pornográfica em 1983, depois de ser descoberta pela empresa de modelagem Lynx Management.

A primeira parte de seu nome artístico, pronunciado Tayzh-a, originou-se de uma garçonete asiática que trabalhou com ela trabalhou antes de entrar para o cinema pornô. O último nome, Rae, foi uma homenagem à Fay Wray, atriz do filme King Kong (1933).

Depois de uma sessão de fotos em Nova York, ela rapidamente fez as sucesso nos estúdios de Nova York, trabalhando com diretores como Henri Pachard, Vincent Chuck e Dave Darby.

Em 1986, ela mudou de aparência perdendo peso e tingindo o cabelo de loiro, e começou a fazer mais trabalhos na Costa Oeste. Com isso, ela atingiu o auge de seu sucesso, quando a revista Hustler se relacionado-a "Porn Big Four" (junto com Traci Lords, Ginger Lynn e Amber Lynn).

Ela manteve sua casa em Pensilvânia, às vezes voando para a Costa Oeste para filmar, até que finalmente se mudou para Los Angeles (Califórnia), em 1988.

Rae retirou-se dos filmes adultos em 1993.

Filmografia Parcial 
 The Best Little Whorehouse in San Francisco (1984)
 The Voyeur (1984)
 Hot Rockers (1984) (Primeiro filme pornô com som estéreo da história)
 Taboo American Style – Part1: The Ruthless Beginning (1985)
 Talk Dirty to Me, Part IV (1985)
 Tickled Pink (1985)
 Dreamgirls (1986)
 Hometown Honeys (1986)
 Good Morning Taija Rae (1988)
 Moonlusting (1988)

IMDB
IAFD
(...)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas